Гладьо Михайло Йосипович (* 1961) — радянський і український футболіст, воротар.
 Гладьо Юрій Мар'янович — молодший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

Примітки